Xhaferi ist der Familienname folgender Personen:

 Arbën Xhaferi (1948–2012), mazedonischer Politiker (PDSh)
 Talat Xhaferi (* 1962), mazedonischer Politiker (DUI)